Le terme « pisse » peut faire référence à :

Argot 

 la pisse, argot pour l'urine ;
 un pisse-au-lit, personne atteinte d'énurésie nocturne ;
 le pisse-mémé, argot pour la tisane ;
 la chaude-pisse, ou gonorrhée, type d'IST ;
 le jeu de pisse, ou ondinisme, type de paraphilie.

Toponyme

Hydronyme 

 la Pisse, rivière française ;
 la Pisse, la Grande Pisse et la Petite Pisse, ruisseaux français ;
 le Pisse-en-l'air, chute d'eau française ;
 le , canal français ;
 le , cours d'eau français.

Autres 

 Pisse-Loup, hameau de Géovreisset ;
 le col de la Pisse, col français ;
 le Cap de la Vache-Qui-Pisse, falaise canadienne ;
 Pelvoux, anciennement La Pisse, ancienne commune française ;
 Saint-Fraimbault, anciennement Saint-Fraimbault-sur-Pisse, commune française ;
 la rue Lanterne, anciennement rue de l'Enfant-qui-pisse, voie française.

Autres 

 , groupe de musique allemand ;
 Le Pisse-Dieu, album français de bande dessinée ;
 Green Pisse, EP de Grems ;
 l'aramon, ou pisse-vin, cépage français ;
 l'urinette portative, ou pisse-debout, type d'objet ;
 la Plectranthe fausse-scutellaire (), ou plante anti-pisse, espèce de plantes.

Voir aussi

Pour aller plus loin